Эльббах (приток Зига) — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц.
 Эльббах (приток Лана) — река в Германии, протекает по землям Рейнланд-Пфальц и Гессен.